Бесешть () — комуна в Румунії, у повіті Марамуреш.
 Бесешть () — село в Румунії, у повіті Марамуреш. Адміністративний центр комуни Бесешть.
 Бесешть () — село в Румунії, у повіті Бакеу. Входить до складу комуни Пиржол.